Łączna (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Skarżyski
 Łączna (powiat Elbląski), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Elbląski
 Łączna (powiat Kłodzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Kłodzki
 Łączna (powiat Wałbrzyski), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Wałbrzyski
 Łączna (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in het district Skarżyski